Алексей Ягудин: Ягудин, Алексей Геннадьевич (род. 1973) — российский футболист и тренер.
 Ягудин, Алексей Константинович (род. 1980) — российский фигурист, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы.